Palatka kan syfta på:

 Palatka, Florida
 Palatka, Magadan oblast

Se även 
 East Palatka